Umbra (schaduw)
 Umbra (geslacht), een geslacht van hondsvissen
 Umbra (album)